Josep Font puede hacer referencia a las siguientes personas:

Josep Font i Gumà (1859 - 1922), arquitecto español
Josep Maria Font i Rius (1915-), jurista e historiador del derecho español
Josep Font i Huguet (1936-1988), empresario y político español
Josep Font (diseñador) (1964-), diseñador de moda español